Константин I — имя следующих правителей:

 Константин I Великий (ум. 337) — римский император с 323
 Константин I (царь Грузии) (1369—1411) — царь Грузии с 1407
 Константин I (король Греции) (1868—1923) — Король эллинов в 1913—1917, 1920—1922
 Константин I (король Шотландии) (ум. 877) — король Альбы (Шотландии) с 862
 Константин I Тих (ум. 1277) — царь Болгарии с 1257
 Константин I (папа римский) (ум. 715) — папа римский с 708
 Титул не правившего императора Всероссийского Константина Павловича в 1825 году
 Константин I (митрополит Киевский)
 Константин I (царь Кахетии)

См. также 
 Константин Великий (значения)
 Костандин I
 Константин (значения)
 Константин II (значения)
 Константин III
 Константин IV (значения)
 Константин V (значения)
 Константин VI